Ильи́нка — деревня Свишенского сельсовета Долгоруковского района Липецкой области.

История 
Первое упоминание относится к 1778 года. Тогда в документах упоминалось сельцо Ильино с деревней Хитровой, который располагались на правом берегу реки Свишенной.

Население

См. также 
В Долгоруковском районе есть также другая Ильинка.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Долгоруковского района